Buffone – giullare che nelle Corti aveva l'incarico di suscitare le risate dei Signori con facezie e scherzi
 Buffone – personaggio dei fumetti di Rat-Man
 Buffone – cognome italiano
 Doug Buffone (1944) – ex giocatore di football americano statunitense
 Pietro Buffone (1918-2013) – parlamentare democristiano italiano

Pagine correlate 
 Buffon
 Buffoni

Altri progetti